De UEFA Champions League 2008/09 is het 54e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het 17e seizoen na de invoering van de UEFA Champions League. De finale vond voor de zevende keer in de historie van de Champions League en diens voorganger Europacup I plaats in Italië . Het is de vierde keer dat de finale Stadio Olimpico in Rome aandoet.

Speelschema 

Dit seizoen zullen 76 clubs deelnemen aan de Champions League 2008/09. Deze teams zijn afkomstig uit alle 53 bij de UEFA aangesloten landen, behalve Liechtenstein. Dit land mag niet meedoen omdat het geen eigen nationale competitie heeft. Uit elk land kwalificeert een bepaald aantal teams voor de Champions League, afhankelijk van de positie op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De landen die het hoogste staan hebben het recht de meeste teams af te vaardigen. Een land mag maximaal met vier teams meedoen. Hieronder staat het kwalificatieschema te zien voor het seizoen 2008/09:

 Landen 1-3 (Spanje, Engeland en Italië) hebben ieder 4 teams
 Landen 4-6 (Frankrijk, Duitsland en Portugal) hebben ieder 3 teams
 Landen 7-15 (Roemenië, Nederland, Rusland, Schotland, Oekraïne, België, Tsjechië, Turkije, en Griekenland) hebben ieder 2 teams
 Landen 16-53 hebben ieder 1 team. (met uitzondering van Liechtenstein, nr. 39)

Eerste voorronde:

Aan de eerste voorronde doen de 28 landskampioenen mee van de 28 laagst gekwalificeerde teams. Via een knock-outsysteem (met een thuis- en een uitwedstrijd) plaatsen 14 teams zich voor de tweede voorronde.

Tweede voorronde:

Aan de tweede voorronde doen 28 teams mee:
 14 winnaars uit de eerste voorronde
 De landskampioenen van de landen die op positie 17 t/m 24 staan (8 teams). (Zwitserland, Noorwegen, Israël, Servië, Denemarken, Oostenrijk, Polen en Hongarije)
 6 nummers twee van de landen 10 t/m 15 (Schotland, Oekraïne, België, Tsjechië, Turkije en Griekenland)

Derde voorronde:

Aan de derde voorronde doen 32 teams mee:
 14 winnaars uit de tweede voorronde
 6 landskampioenen van de landen 11 t/m 16 (Oekraïne, België, Tsjechië, Turkije, Griekenland en Bulgarije)
 3 nummers twee van de landen 7 t/m 9 (Roemenië, Nederland en Rusland)
 6 nummers drie van de landen 1 t/m 6 (Spanje, Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Portugal)
 3 nummers vier van de landen 1 t/m 3

Hoofdtoernooi

Aan het hoofdtoernooi doen 32 teams mee:
 16 winnaars uit de derde voorronde
 10 landskampioenen van de landen 1 t/m 10
 6 nummers twee van de landen 1 t/m 6

Deelnemende teams 

Dik gedrukte ploegen zijn de ploegen die in het hoofdtoernooi wedstrijden speelden.

Voorrondes

Eerste voorronde 
De heenduels werden gespeeld op 15 en 16 juli 2008, de returns werden gespeeld op 22 en 23 juli 2008.

|}
 FK Inter Bakoe gaat verder op basis van uitdoelpunten.

Tweede voorronde 
De heenduels werden gespeeld op 29 en 30 juli 2008, de returns werden gespeeld op 5 en 6 augustus 2008.

|}
 SK Brann ronde verder op basis van uitdoelpunt.

Derde voorronde 
De heenduels werden gespeeld op 12 en 13 augustus 2008, de returns werden gespeeld op 26 en 27 augustus 2008.

|}

Hoofdtoernooi

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G 
{| class="wikitable"
|-align=center bgcolor=#efefef
!width=185|Team
!width=20|Wed
!width=20|W
!width=20|G
!width=20|V
!width=20|DV
!width=20|DT
!width=25|DS
!width=20|Ptn

|- align=center bgcolor=#ccffcc
|align=left|1.  FC Porto
|6||4||0||2||9||8||+1||12
|- align=center bgcolor=#ccffcc
|align=left|2.  Arsenal FC
|6||3||2||1||11||5||+6||11
|- align=center bgcolor=#ffcccc
|align=left|3.  ''Dynamo Kiev
|6||2||2||2||4||4||0||8
|- align=center
|align=left|4.  Fenerbahçe SK
|6||0||2||4||4||11||−7||2
|}

 Groep H 

 Einde van de groepsfase 

 Aantal uitgeschakelde clubs per land 
 2 -  Roemenië
 1 -  Wit-Rusland,  Turkije,  Schotland,  Nederland,  Zwitserland,  Cyprus

 Aantal clubs die doorgingen naar de UEFA Cup per land 
 2 -  Oekraïne,  Frankrijk
 1 -  Rusland,  Italië,  Denemarken,  Duitsland

 Aantal clubs naar de knock-outfase, per land 
 4 -  Engeland,  Spanje
 3 -  Italië
 2 -  Portugal
 1 -''' Griekenland,  Duitsland,  Frankrijk

1/8 finale

Kwartfinale 
De loting voor de kwartfinale vond plaats op 20 maart 2009 in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden worden gespeeld op 7 en 8 april en de returns vinden plaats op 14 en 15 april 2009.

Halve finale

Finale

Kampioen

Aantal deelnemers per land per ronde 

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2008/09